Stony Run ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Stony Run (Singleton Ditch), Indiana 
 Stony Run (Beech Fork), Kentucky 
 Stony Run (Otter Creek), Kentucky 
 Stony Run (Broad Marsh River), Massachusetts 
 Stony Run (Patapsco River), Maryland 
 Stony Run (Buffalo Run), Maryland und West Virginia 
 Stony Run (North Branch Potomac River), Maryland 
 Stony Run (North East River), Maryland 
 Stony Run (Jones Falls), Maryland 
 Stony Run (Minnesota River), Minnesota 
 Stony Run (Mingo Swamp), North Carolina 
 Stony Run (Big Bear Creek), North Carolina 
 Stony Run (Cohocton River), New York 
 Stony Run (Turkey Creek), Ohio 
 Stony Run (Scioto Brush Creek), Ohio 
 Stony Run (Gregory Creek), Ohio 
 Stony Run (Four Mile Creek), Ohio 
 Stony Run (O’Bannon Creek), Ohio 
 Stony Run (Little Miami River), Ohio 
 Stony Run (Schuylkill River), Pennsylvania 
 Stony Run (Macoby Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Maiden Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (North Branch Middle Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Gazzam Run), Pennsylvania 
 Stony Run (Laurel Run), Pennsylvania 
 Stony Run (Connoquenessing Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Pine Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Clover Run), Pennsylvania 
 Stony Run (Buffalo Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Laborde Branch), Pennsylvania 
 Stony Run (Tobyhanna Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Brodhead Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Lehigh River), Pennsylvania 
 Stony Run (Paint Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (East Fork Sinnemahoning Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Indian Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Beaver Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Yellow Breeches Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Cocalico Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Cocolamus Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Little Catawissa Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Anderson Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Conemaugh River), Pennsylvania 
 Stony Run (Drury Run), Pennsylvania 
 Stony Run (Loyalsock Creek), Pennsylvania 
 Stony Run (Maxwell Run), Pennsylvania 
 Stony Run (James River, Beadle County, links), South Dakota 
 Stony Run (James River, Beadle County, rechts), South Dakota 
 Stony Run (Grass Lake), South Dakota 
 Stony Run (Chickahominy River, Hanover County), Virginia 
 Stony Run (Gillie Creek, Heckler Village), Virginia 
 Stony Run (Naked Creek), Virginia 
 Stony Run (Deep Run), Virginia 
 Stony Run (Stockton Creek), Virginia 
 Stony Run (Warwick River), Virginia 
 Stony Run (Chickahominy River, Charles City County), Virginia 
 Stony Run (Gillie Creek, Richmond), Virginia 
 Stony Run (Craig Creek), Virginia 
 Stony Run (South River, Rockbridge County), Virginia 
 Stony Run (Wilson Creek), Virginia 
 Stony Run (Walker Creek), Virginia 
 Stony Run (Jackson River), Virginia 
 Stony Run (Long Run), Virginia 
 Stony Run (South Fork Shenandoah River, Page County), Virginia 
 Stony Run (North Fork Shenandoah River), Virginia 
 Stony Run (South River, Augusta County), Virginia 
 Stony Run (South Fork Shenandoah River, Rockingham County), Virginia 
 Stony Run (Little River), Virginia 
 Stony Run (Island Creek), West Virginia 
 Stony Run (Fields Creek), West Virginia 
 Stony Run (Little Clear Creek), West Virginia 
 Stony Run (Buckhannon River), West Virginia 
 Stony Run (South Fork South Branch Potomac River, Hardy County), West Virginia 
 Stony Run (Hackers Creek), West Virginia 
 Stony Run (South Branch Potomac River, Hardy County), West Virginia 
 Stony Run (Tygart Valley River), West Virginia 
 Stony Run (South Branch Potomac River, Hampshire County, Süden), West Virginia 
 Stony Run (New Creek), West Virginia 
 Stony Run (South Branch Potomac River, Hampshire County, Norden), West Virginia 
 Stony Run (Anthony Creek), West Virginia 
 Stony Run (Galford Run), West Virginia 
 Stony Run (Elkwater Fork), West Virginia 
 Stony Run (South Fork South Branch Potomac River, Pendleton County, Norden), West Virginia 
 Stony Run (South Fork South Branch Potomac River, Pendleton County, Süden), West Virginia 
 Stony Run (Raccoon Creek), West Virginia 

Siehe auch:
 Stony Run Branch
 Stony Run Creek
 Stoney Run